Даллман — фамилия. Известные носители:
 Даллман, Вернер
 Даллман, Кевин